A Illini egy vasúti járat az USA-ban. Az Amtrak üzemelteti 1973. december 19. óta. A legutolsó pénzügyi évben összesen  utas utazott a járaton, naponta átlagosan  utasa volt.

Jegyzetek

További információk 

 Amtrak - Illinois Service (the schedule is linked on the City of New Orleans page)

Nevezetes Amtrak vonatok
Chicago közlekedése